Libohova kan syfta på:

Personer 
Ett albanskt efternamn
Eranda Libohova (1969–), albansk sångerska
Irma Libohova (1959–), albansk sångerska
Myfit Libohova (1876-1927), Albaniens andra utrikesminister

Geografi
 Bashkia e Libohovës – en kommun i Albanien
 Libohova (stad) – stad i södra Albanien

Albanska efternamn